В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО во Францу́зской Респу́блике значится 43 наименования (на 2017 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 39 объектов включены в список по культурным критериям, причём 19 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), 3 объекта включены по природным критериям, каждый из которых признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii), а также 1 смешанный объект, также попадающий под критерий vii. Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 37 объектов на территории Франции находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Французская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 27 июня 1975 года. Первые пять объектов, находящиеся на территории Франции были занесены в список в 1979 году на 3-ей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Франции в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

См. также 
 ЮНЕСКО
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия во Франции
 Всемирное наследие ЮНЕСКО во Франции на русском языке
 Каталог ссылок по Всемирному наследию во Франции

 
Франция